Косарал — название населённых пунктов:

 Косарал — село в Байганинском районе Актюбинской области Казахстана.
 Косарал — село в Казталовском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Косарал — село в Сырымском районе Западно-Казахстанской области Казахстана.
 Косарал — село в Нуринском районе Карагандинской области Казахстана.